Magnus Bruzelius kan syfta på bland andra:

* Magnus Bruzelius (1786–1855), svensk präst och historisk författare
 Magnus Bruzelius (1912–2004), svensk militär